Erős Gyula
Erős Gyula (1862–1929) újságíró
Erőss Gyula
 Erőss Gyula (1855–1925) orvos, egyetemi tanár